DeeVeeDee е DVD на пънк рок групата Sum 41.

Клипове на живо 
 Sum 41 И Иги Поп – Performance At The Casbys (1.5 Min)

Бекстейдж кадри 
 Gavin – Unedited Road To Ruin 7 Footage
 Reading Festival:Backstage Footage
 Warped Tour:Road To Ruin 5 (Original) Footage

Кратки филми 
 1-800-Justice:Short Movie Back From 2001
 Anti-Drug PSA:Short Movie From Sum41.Com Back From 2005.
 Basketball Diaries – Later Renamed Basketball Butcher.
 The Baby – Short Animation From Sum41.Com Back From 2005

Външни препратки 
 Sum 41 Сайт
 DeeVeeDee в Spirit Of Rock

Музикални албуми от 2008 година